Suvorov kan syfta på:

 Aleksandr Suvorov (1729–1800), en rysk fältmarskalk och greve
 Viktor Suvorov (?–?), en sovjetisk GRU-avhoppare och författare
 Suvorov Glacier – en glaciär i Antarktis
 2489 Suvorov – en asteroid i huvudbältet